

Simply Believe () — четырнадцатый студийный альбом валлийской певицы Бонни Тайлер, выпущенный 13 апреля 2004 года на лейбле Sony Music Entertainment.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 

Альбомы Бонни Тайлер
Альбомы Sony Music Entertainment